Hawthornden kan syfta på:

 William Drummond av Hawthornden (1585–1649), en skotsk renässansskald, historiker och politisk författare
 Hawthornden Prize – ett brittiskt litterärt pris som instiftades 1919
 Hawthornden Castle – ett slott i Skottland
 Hawthornden (häst) – ett engelskt fullblod
 Hawthornden (äpple) – en äppelsort som härstammar från Skottland